In età napoleonica, due dipartimenti ebbero il nome di Dipartimento del Lario:
 Dipartimento del Lario (1797), esistito dal 1797 al 1798 nella Repubblica Cisalpina, con capoluogo Como
 Dipartimento del Lario (1801), esistito dal 1801 al 1802 nella Repubblica Cisalpina, nella Repubblica Italiana (1802-1805) e nel Regno Italico, con capoluogo Como